Salar de Aguas Calientes kan syfta på följande platser:

Chile 

 Salar de Aguas Calientes (saltområde, lat -25,01, long -68,63), Región de Antofagasta, 
 Salar de Aguas Calientes (saltområde, lat -23,94, long -67,68), Región de Antofagasta, 
 Salar de Aguas Calientes (saltområde, lat -23,49, long -67,55), Región de Antofagasta, 
 Salar de Aguas Calientes (saltområde, lat -23,12, long -67,42), Región de Antofagasta, 

Robotskapade Chileförgreningar